Шарль де Вандербу́р или Вандербу́рг (; 8 июля 1765 года, Сент — 16 ноября 1827 года Париж) — французский литератор.

Из фламандской семьи. В молодости был морским офицером. В начале революции переселился в Германию и в продолжении нескольких лет занимался там немецкой литературой. Во время консульского правления вернулся во Францию и издавал в Париже «le Publiciste» и «Archives littéraires de l’Europe».

Приобрёл известность переводами:
 оды Горация в 1812 году;
 сочинение Якоби «Вольдемар»;
 сочинение Лессинга «Лаокоон»;
 эпистолярный роман Виланда «Кратет и Гиппархия».

С 1814 года член королевской академии надписей и изящной словесности в Париже. Также участвовал в издании журнала учёных. Описал жизнь Горация и Клопштока в «Biographie universelle».

Французские писатели XIX века
Переводчики Франции
Члены французской Академии надписей и изящной словесности